Бриджер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Бриджер, Болдуин (1928—2019) — американский электротехник, президент Общества промышленного применения IEEE (1995), лауреат Премии Ричарда Гарольда Кауфманна IEEE за вклад в инженерию промышленных систем (1999).
  (род. 1972) — австралийская лучница, бронзовая медалистка Чемпионата мира в поле (2002) и Игр Содружества в стрельбе из олимпийского лука (2010) в командных разрядах.
 Бриджер, Джим (1804—1881) — американский маунтинмен, горный проводник и торговец.
  (род. 1989) — британский мотогонщик, участник Кубка мира по спидвею (2006).
 Бриджер, Уильям Лоренс — британский политик, мэр лондонского боро Луишем (1969—1970)

См. также